Adrianòpolis (Caònia), ciutat d'Il·líria, fundada per l'emperador Adrià a la via entre Apol·lònia d'Il·líria i Nicòpolis més tard Justinianòpolis 
 Adrianopolis (Pentàpolis), també Adriana a la Pentàpolis Cirenaica
 Adrianòpolis (Pisídia) a Pisídia
 Adrianòpolis, també Orestis Uskudama, a Tràcia, actualment Edirne, a la província d'Edirne a Turquia.
 Adrianòpolis, actualment Niksar, a la regió del Pont o Capadòcia; a la província de Tokat a Turquia